

Patronyme 

 Lucy Hawking, journaliste et romancière britannique, fille de Stephen Hawking ;
 Stephen Hawking (1942-2018), physicien théoricien et cosmologiste britannique, ainsi qu'à différents sujets qui sont en rapport direct avec sa vie ou son travail :
 (7672) Hawking, astéroïde nommé en son honneur ;
 Effet Hawking, phénomène qui se produit dans un trou noir ;
 Température de Hawking, température du rayonnement émis par un trou noir ;
 Instanton de Hawking-Turok, particule hypothétique ;

Titre 

 Hawking, un téléfilm biographique de Philip Martin diffusé en 2004.

Patronyme anglais